Синтенис () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Синтенис, Карл Генрих (1744—1816) — немецкий педагог и писатель.
 Синтенис, Карл Генрих Фердинанд (1806—1867) — немецкий педагог.
 Синтенис, Карл Фридрих Фердинанд (1804—1868) — немецкий юрист.
 Синтенис, Пауль (1847—1907) — немецкий ботаник, фармацевт и коллекционер растений.
 Синтенис, Рене (; 1888—1965) — немецкий скульптор и художник-график.
 Синтенис, Христиан Фридрих (1750—1820) — немецкий писатель и богослов.